Schoppenvrouw (boek), Пиковая дама, novelle van Aleksandr Poesjkin.
 Schoppenvrouw (opera), op het verhaal gebaseerde opera van Modest en Pjotr Iljitsj Tsjaikovski.
 Schoppenvrouw (film), op het verhaal gebaseerde film onder regie van Jakov Protazanov.
 Pikovaja dama, op het verhaal gebaseerde film onder regie van Pjotr Tsjardynin.
 Schoppenvrouw (hoorspel), op het verhaal gebaseerd hoorspel, uitgezonden door de TROS.
 Koningin (kaartspel), schoppenvrouw als speelkaart.